Pertusariales är en ordning av lavar. Pertusariales ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pertusariales